Nil může znamenat:

 Nil – řeka v severovýchodní Africe
 nil – null v některých programovacích jazycích
 Nil – křestní jméno
 Nil Chasevyč (1905–1951) – ukrajinský umělec
 Nil Sorský (1433–1508) – ruský mnich
 Nil (hudební skupina) – česká kapela

Externí odkazy